Adviser de son vrai nom  Amadou Birane Mangane est un artiste, rappeur, auteur-compositeur, mauritanien originaire de la Medina R, un quartier du centre-ville de Nouakchott.

Biographie 
Amadou Birane Mangane, connu sous le nom de scène d’Adviser, est un artiste représentant le « peuple Peuhl » que l’on retrouve un peu partout à travers le continent africain.

Notes et références 

Artiste mauritanien
Rappeur
Auteur-compositeur
Naissance à Nouakchott